Фаустово — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Фаустово — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Фаустово — деревня в Курчатовском районе Курской области.
 Фаустово — деревня в Задонском районе Липецкой области.
 Фаустово — село в Воскресенском районе Московской области.
 Фаустово — деревня в Боровичском районе Новгородской области.

Другое 
 Фаустово — железнодорожная станция в Московской области.